Romme ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Romme (1896–1980), niederländischer Politiker, Journalist und Anwalt
 Charles-Gilbert Romme (1750–1795), französischer Mathematiker und Politiker
 Gianni Romme (* 1973), niederländischer Eisschnellläufer und Trainer

Romme bezeichnet:
 ein Kartenspiel für zwei bis sechs Personen, siehe Rommé
 ein Dorf in der französischen Gemeinde Nancy-sur-Cluses im Département Haute-Savoie
 den Hauptort der ehemaligen schwedischen Gemeinde Stora Tuna und heutigen Stadtteil von Borlänge
 Romme (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire

Siehe auch:
 Rømmegrøt, ein norwegisches Gericht
 Romm